Zuocun kan syfta på

Kina 

 Zuocun (köpinghuvudort i Kina, Shandong), 
 Zuocun (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang),